Pekalangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pekalangan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Pekalangan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar